Semibalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1916. Semibalanus ingår i familjen Archaeobalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Semibalanus (Archaeobalanidae)